Sezon (2004/2005) był 102. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. 2 ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi a zespoły z miejsc 13-14 zagrały w barażach o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Debreceni VSC-MegaForce. Tytuł króla strzelców zdobył Tomáš Medved, który w barwach klubu Lombard Pápa strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 na Węgrzech
2005 na Węgrzech